Az Alekszejev (oroszul: Алексеев) gyakori orosz vezetéknév. A név nőnemű változata az Alekszejeva.

Híres Alekszejev nevű személyek
 Alekszandr Vjacseszlavovics Alekszejev (1981) orosz ökölvívó
 Jevgenyij Vlagyimirovics Alekszejev (1985) orosz sakkozó
 Rosztyiszlav Jevgenyjevics Alekszejev (1916–1980) szovjet mérnök, hajótervező
 Vaszilij Ivanovics Alekszejev (1942–2011) szovjet színekben olimpiai és világbajnok orosz súlyemelő
 Alekszejev Tamara (1988–) magyar öttusázó

Orosz családnevek